

História 
 Thomas Cromwell (1485 – 1540) — ministro-chefe de Henrique VIII da Inglaterra entre 1532 e 1540
Oliver Cromwell (1599 – 1658) — militar e político britânico, um dos líderes da Guerra Civil Inglesa e Lorde Protetor da Inglaterra
 Richard Cromwell (1626-1712) — filho e sucessor de Oliver Cromwell

Geografia 
Cromwell (Nova Zelândia)
Cromwell (Indiana)
Cromwell (Iowa)
Cromwell (Minnesota)
Cromwell (Oklahoma)

Outros 
Cromwell (filme)
Cromwell Mk VIII (A27M)

Desambiguações de antropônimos